Hulskie – nieistniejąca już wieś w gminie Lutowiska (województwo podkarpackie)
 Hulskie – szczyt w Bieszczadach Zachodnich w gminie Lutowiska, 846 m n.p.m.
 Hulskie im. Stefana Myczkowskiego – rezerwat przyrody w gminie Lutowiska